Molekulska formula -{C20H22N2O3}- se može odnositi na:

 Pikrinin
 URB597